Merrimack (New Hampshire), een plaats in de Amerikaanse staat New Hampshire
 East Merrimack, een plaats in de staat New Hampshire
 Merrimack (rivier), een rivier in de staten Massachusetts en New Hampshire
 Merrimack College, een particuliere hogeschool in Massachusetts
 Merrimack County, een county in de staat New Hampshire
 Merrimack Valley, het stroomgebied van de Merrimack-rivier en een regio in Massachusetts en New Hampshire
 USS Merrimack, een Amerikaans oorlogsfregat dat in 1855 te water was gelaten in Boston